Ernest Duvergier de Hauranne – giornalista, scrittore di viaggi e politico francese
 Jean Duvergier de Hauranne – teologo francese
 Jean-Marie Duvergier de Hauranne – politico francese
 Prosper Duvergier de Hauranne – politico francese